Флаг муниципального образования город Белого́рск Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4911.

Описание 
«Флаг города Белогорск представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней зелёного цвета, шириной 2/3 ширины полотнища и нижней волнистой, синего цвета; в центре зелёной полосы — две равной высоты треугольной горы белого цвета (основания которых совпадают с линией деления полос полотнища), причём ближайшая к древку выходит в сторону древка из-за другой, над которыми — три восьмилучевых звезды белого цвета в ряд».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Белогорска.

Основная фигура флага — Белая гора — обнажения светлого кварцевого песка на противоположном берегу реки Томь.

Синий цвет символизирует реку Томь, вдоль которой вытянулся город.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели.

Восьмилучевые звезды взяты из областного герба и показывают принадлежность города к Амурской области.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья.

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд